Strafvollzugsgesetz kan syfta på:

Strafvollzugsgesetze (Tyskland)
Strafvollzugsgesetz (Österrike)